Borz ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Heinrich Borz (1714–1799), deutscher Mathematiker 

Borz ist der Name folgender Orte:
 Borz (Bihor), Dorf im Kreis Bihor (Rumänien) 

Borz steht für:
 Borts, ein mongolisches Fleischprodukt, manchmal auch Borz geschrieben

Siehe auch:
 Bortz